Mjöllnir – martello da guerra del dio norreno Thor
Mjolnir – martello incantato dei fumetti della Marvel Comics, ispirato al Mjöllnir
Martello di Thor – monumento situato in Canada
Martello di Thor – dispositivo immaginario dell'universo di Stargate